Gundrum bezeichnet

 eine Gemeinde im Okres Vyškov, Tschechien; siehe Komořany na Moravě

Gundrum ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Gundrum (* 1953), deutscher Maler
 Carl Gundrum (1845–1941), hessischer Gastwirt und Politiker (Freisinn) 
 Maria Gundrum (1868–1941), Schweizer Lehrerin, Malerin, Kunsthistorikern und Kunstvermittlerin